Hāmūn-e Tagūr (persiska: هامون تگور, Hāmūn Tagur) är en saltslätt i Iran.   Den ligger i provinsen Sistan och Baluchistan, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Saltslätter i Sistan och Baluchistan